Gao Feng puù riferirsi a:
Gao Feng (1971) – calciatore cinese
Gao Feng (1982) – judoka cinese
Gao Feng (1986) – lottatore cinese